Lohndorf ist der Name folgender Orte:

 Lohndorf (Litzendorf), Ortsteil von Litzendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Lohndorf (Gemeinde Dorf), Ortschaft von Dorf an der Pram,  Bezirk Schärding, Oberösterreich